Battaglia di Mossul (1745)
Battaglia di Mosul (2016-2017)